Volúmnia o Citeris, amant de Marc Antoni
 Gens Volúmnia